Nicolae Zamfir ist der Name folgender Personen:

* Nicolae Zamfir (Fußballtrainer) (* 1944), rumänischer Fußballtrainer
 Nicolae Zamfir (Ringer) (* 1958), rumänischer Ringer
 Nicolae Zamfir (Fußballspieler) (* 1967), rumänischer Fußballspieler
 Nicolae Victor Zamfir (* 1952), rumänischer Physiker